La plaza de Alonso Martínez puede corresponder a una plaza en honor a Manuel Alonso Martínez ubicada en:

 Plaza de Alonso Martínez (Burgos) 
 Plaza de Alonso Martínez (Madrid)